Jméno a příjmení John McClure nosí více různých osob:

 John McClure (admirál) (1837–1920) – skotský admirál
 John McClure (básník) (1893–1956) – americký básník
 John McClure (producent) (1929–2014) – americký hudební producent